Ки́ттельсен, Ки́ттелсен () — скандинавская фамилия.

Известные носители 
 Киттелсен, Агнес (род. 1980) — норвежская актриса.
 Киттельсен, Теодор (1857—1914) — норвежский художник.
 Киттельсен, Эллен — норвежская кёрлингистка.